O termo Kalashnikov pode significar:
 Mikhail Kalashnikov - comunista russo, criador de armas, entre elas a AK-47
 AK-47 - arma mais conhecida por Kalashnikov
 Kalashnikov (banda) - Banda portuguesa de War Metal

Desambiguação